Ове́чкин — русская фамилия; имеет женскую форму Овечкина.

Известные носители 

 
 
 Овечкин, Анатолий Петрович (1928—2011) — советский пилот гражданской авиации, заслуженный пилот СССР.
 Овечкин, Артём Сергеевич (род. 1986) — российский велогонщик.
 Овечкин, Валентин Владимирович (1904—1968) — советский писатель, драматург и журналист.
 Овечкин, Владимир Александрович (род. 1961) — российский художник, дизайнер и музыкант.
 Овечкин, Демьян Михайлович (1912—1982) — советский учёный, инженер.
 Овечкин, Дмитрий Киприанович (1877—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Овечкин, Евгений Александрович (род. 1962) — российский политик.
 Овечкин, Николай Васильевич (1929—1993) — советский живописец. 
 Овечкин, Роман Юрьевич (род. 1973) — российский шахматист. 
 Овечкин, Сергей Анатольевич (1958-2019) — советский и российский шашист, тренер.
 Овечкин, Эдуард Анатольевич (род. 1972) — российский писатель-маринист.

Овечкина, Надежда (род. 1958) — советская хоккеистка на траве.
 Овечкина, Татьяна Николаевна (род. 1950) — советская баскетболистка.

См. также 
 Семья Овечкиных — семья, угнавшая в 1988 году самолёт Ту-154.
  — название ряда населённых пунктов в России.